Igreja de Santana (Belém)
Igreja de Santana (Santana)
Igreja de Santana (Talaulim)
Igreja de Sant'Ana (Taubaté)
Igreja de Sant'Anna (Armação dos Búzios)
Igreja de Nossa Senhora de Santana de Japuíba

Ver também

Desambiguações de templos